Agrotis zeleznyi är en fjärilsart som beskrevs av Skala 1936. Agrotis zeleznyi ingår i släktet Agrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
zeleznyi